Асоцијација долази из средњовековне форме речи  и може се односити на следеће појмове:

Асоцијација (психологија). Процес стварања менталних веза у психологији.
 Асоцијација (удружење). Груписање људи у неку организацију са заједничким циљем и активностима. Често се каже и друштво, алијанса, лига, коалиција, конзорцијум, унија, савез, коопорерација, федерација. Сама реч се најчешће јавља у називу, на пример "Савез извиђача Србије" или "Лига за oрнитолошку акцију Србије". У ширем смислу, овде спадају фан клубови фудбалских тимова или музичких извођача.
Асоцијација (хемија). Агрегација хемијских компоненти у формирање лабаво везаних комплекси (као код водоничних веза). Упореди са: полимеризација.
Асоцијација (заједница). Или ценоза је степен организације у синекологији, области биологије која се бави еколошким везама у природи.
 Игра асоцијација

Види још 
 Унија (вишезначна одредница)